

Astronomia 
 DIRECT – lanciatore statunitense

Editoria 
 Direct – rivista militare belga

Musica 
 Direct – album dei Tower of Power del 1981
 Direct – album di Vangelis del 1987
 Direct – extended play dei 77's del 2002